Alessandro Pintus – noto solo come Alessandro, cantautore e produttore discografico italiano
 Angelo Pintus – comico, imitatore, personaggio televisivo e showman italiano
 Francesco Pintus – magistrato e politico italiano
 Giovanni Domenico Pintus – generale italiano
 Giuseppe Pintus – militare italiano
 Mariano Pintus – giornalista e politico italiano
 Pietro Pintus – critico cinematografico italiano